Norfolk – hrabstwo w Anglii
 Norfolk – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Norfolk – terytorium zamorskie Australii
 Norfolk – największa baza Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu USA

Miejscowości w USA:
 Norfolk – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Norfolk – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Norfolk – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Madison
 Norfolk – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Norfolk – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Norfolk – miasto w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Norfolk (ang. Norfolk Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Norfolk (ang. Norfolk Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Norfolk (ang. Norfolk Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Norfolk (ang. Norfolk Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Hrabstwa w USA:
 Hrabstwo Norfolk (Massachusetts) (ang. Norfolk County) – w stanie Massachusetts